Championnats NCAA de crosse peut faire référence à:
 Championnat NCAA de crosse masculin
 Championnat NCAA de crosse féminin